Энгельга́рдтовская — станция на железнодорожной линии Смоленск — Рославль. Расположена в деревне Энгельгардтовская Починковского района Смоленской области.

Пригородные поезда 
По состоянию на 2015 год для пригородного сообщения не используется.

Станции посвящена одноимённая повесть Юрия Кувалдина.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Станции Смоленского региона Московской железной дороги